Nenad Stanković ist der Name folgender Personen:

* Nenad Stanković (Boxer) (* 1976), serbischer Boxer 
 Nenad Stanković (Handballspieler) (* 1976), serbischer Handballspieler 
 Nenad Stanković (Fußballspieler) (* 1977), jugoslawischer Fußballspieler